Centa bezeichnet
 Centa (Ligurisches Meer), Fluss in Norditalien
 CENTA Antriebe Kirschey GmbH in Haan mit Tochterunternehmen in 10 Ländern
 Chenda, Zylindertrommel im indischen Bundesstaat Kerala

Centa heißen die Orte
 Čenta, serbischer Ort in der Vojvodina
 Centa San Nicolò, Ortsteil der italienischen Gemeinde Altopiano della Vigolana in der Provinz Trient
 Centa (Prepotto), italienischer Weiler bei Prepotto
 Centa (Velike Lašče), slowenisches Dorf in der Gemeinde Velike Lašče

Centa ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Centa (1907–1979), italienischer Schauspieler
 Giorgio Di Centa (* 1972), italienischer Skilangläufer
 Manuela Di Centa (* 1963), italienische Skilangläuferin
 Martina Di Centa (* 2000), italienische Skilangläuferin